Жорсткість (геометрія)
 жорсткість води — застаріле, те саме, що твердість води
 жорсткість погоди
 механічна жорсткість
 Абсолютна жорсткість - у квантовій  хімії — міра  опору  хімічної  системи  зміні кількості електронів у ній.